Mislav Oršić [] (* 29. Dezember 1992 in Zagreb) ist ein kroatischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler steht aktuell beim FC Southampton unter Vertrag und spielt für die kroatische Nationalmannschaft.

Karriere 
Mislav Oršić unterschrieb im Jahr 2009 bei Inter Zaprešić, für welche er auch schon in der Jugend gespielt hatte, seinen ersten Profivertrag. In der Saison 2012/13 war er in der 1. HNL der beste Torschütze des Teams. Im Sommer 2013 wechselte er zum italienischen Klub Spezia Calcio und absolvierte in der Saison 2013/14 neun Spiele, bevor er nach Kroatien zurückkehrte und einen Vertrag bei HNK Rijeka unterzeichnete.

In der Saison 2014/15 wurde von August bis Dezember an den slowenischen Verein Celje ausgeliehen, wo er 13 Spiele bestritt und zwei Tore erzielte.

Im Februar 2015 wechselte er erneut auf Leihbasis zum südkoreanischen Verein Jeonnam Dragons, wo er in 33 Spielen neun Tore erzielte. Aufgrund seiner guten Leistungen wurde er von Jeonnam im Januar 2016 fest verpflichtet. Nach einem halben Jahr wechselte er für 1,3 Millionen Euro zu Changchun Yatai und spielte für den Rest des Jahres 2016 in der Chinese Super League, wo er in 14 Spielen zwei Tore erzielte. Im Januar 2017 kehrte er in die K-League zurück und unterschrieb einen Vertrag bei Ulsan Hyundai, mit welchen er 2017 den Korean FA Cup gewann.

Im Sommer 2018 kehrte er schließlich nach Kroatien zurück und unterzeichnete einen Vertrag bei Dinamo Zagreb. Am 18. September 2019 gelang Oršić, bei seinem Debüt in der UEFA Champions League, ein Hattrick gegen Atalanta Bergamo. Am 18. März 2021 gelang ihm beim 3:0-Sieg gegen Tottenham erneut ein Hattrick, woraufhin Zagreb zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins in das Viertelfinale der Europa League einzog.

Im Januar 2023 wechselte er in die englische Premier League zum FC Southampton.

Nationalmannschaft 
Oršić gab sein Länderspieldebüt am 9. September 2019 in einem EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan in Baku, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Er wurde in der 86. Minute für Ante Rebić eingewechselt.

Bei der Europameisterschaft 2021 war er Bestandteil des kroatischen Kaders, welcher bei dem Turnier im Achtelfinale gegen Spanien ausschied.

Statistiken

Verein 

 Stand: 11. Juni 2021

Nationalmannschaft 

 Stand: 11. Juni 2021

Erfolge 
Ulsan Hyundai

 Korean FA Cup: 2017

Dinamo Zagreb

 1. HNL: 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Kroatischer Pokal: 2020/21
 Kroatischer Supercup: 2019

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Kroatien)
Fußballspieler (Inter Zaprešić)
Fußballspieler (Spezia Calcio)
Fußballspieler (HNK Rijeka)
Fußballspieler (NK Celje)
Fußballspieler (Jeonnam Dragons)
Fußballspieler (Changchun Yatai)
Fußballspieler (Ulsan Hyundai)
Fußballspieler (Dinamo Zagreb)
Teilnehmer an einer Fußball-Weltmeisterschaft (Kroatien)
Teilnehmer an einer Fußball-Europameisterschaft (Kroatien)
Kroate
Geboren 1992
Mann